Plusieurs villes possèdent une place de Catalogne :

Place de Catalogne à Barcelone.

Place de Catalogne à Paris ;
 Place de Catalogne à Perpignan.

Catalogne